Сёрен Круков Рикс (; ) — датский футболист, полузащитник клуба «Мальмё».

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в «Эсбьерге» из своего родного города. В его составе дебютировал в датской Суперлиге в сезоне 2005/06. Первый мяч забил 20 августа 2007 года в матче с «Люнгбю», оформив в той встрече дубль. По результатам сезона сезоне 2010/11 «Эсбьерг» занял последнюю строчку в турнирной таблице и вылетел в первый дивизион. Однако, спустя сезон, смог вернуться, одержав победу. Рикс принял участие в 24 матчах и с 17 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В конце июля 2012 года перешёл в нидерландский НЕК, подписав с клубом контракт на три года. Первую игру в чемпионате Нидерландов провёл 12 августа на выезде против «Херенвена», появившись на поле 85-й минуте вместо Мелвина Платье. За два сезона, проведённых в Нидерландах датчанин сыграл в 60 матчах, в которых забил 10 мячей.

9 августа 2014 года переехал в Швецию, подписав с местным «Гётеборгом» контракт на 3,5 года. Уже через четыре дня он дебютировал в чемпионате Швеции, заменив в середине второго тайма матча с «Отвидабергом» Юэля Аллансона. Весной 2015 года «Гётеборгом» дошёл до финала кубка страны. В решающем матче с «Эребру» «сине-белые» оказались сильнее (2:1). Победный гол записал на свой счёт Рикс.

В январе 2018 года стал игроком «Мальмё», с которым подписал трёхлетний контракт. Впервые в футболке нового клуба появился на поле 18 февраля в кубковом матче с «Далькурдом», выйдя в стартовом составе. По итогам турнира клуб дошёл до финала, где уступил «Юргордену». В сезоне 2019 года Рикс вместе с клубом завоевал серебряные медали чемпионата, а в 2020 году стал чемпионом страны. В 2021 году вновь стал чемпионом страны.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Дании. В марте 2009 года впервые был вызван в национальную сборную Дании на матчи отборочного турнира к чемпионату мира с Мальтой и Албанией. Дебютировал в составе сборной только 14 ноября в товарищеской игре с Южной Кореей, выйдя в стартовом составе и на 80-й минуте уступив место Йесперу Грёнкьеру.

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:6 матчей и 3 гола; 4 победы, 1 ничья, 1 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Мальмё»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Мальмё»